

Toponyme 
 Lay : commune française, de la Loire
 Lay : ancienne commune française des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui intégrée à Lay-Lamidou
 Lay-Lamidou : commune française des Pyrénées-Atlantiques
 Lay-Saint-Christophe : commune française de Meurthe-et-Moselle
 Lay-Saint-Remy : commune française de Meurthe-et-Moselle
 Saint-Symphorien-de-Lay : commune française de la Loire
 Mareuil-sur-Lay-Dissais : commune française de la Vendée
 Moutiers-sur-le-Lay : commune française de la Vendée
 Laye, la « Laye » est une rivière du sud de la France.
 Laye, la « Laye » est un département du Burkina Faso situé dans la province Kourwéogo et dans la région Plateau-Central.

Hydronymie 
 Lay : fleuve de la Vendée

Variante orthographique 
 Lay, ou lai, est une variante orthographique ancienne du mot "laïc". C'est ce mot qui est à l'origine de la plupart des patronymes Lay ou Le Lay.

Patronyme

Lay 

 Carol Lay (1952-), auteur américain de bande dessinée ;
 Douglas M. Lay, zoologiste (Chicago Natural History Museum, auteur de l'espèce Gerbillus occiduus) ;
 Edmond Lay (1930-2019), architecte français (Grand Prix National de l’Architecture 1984) ;
 François Lay (1758-1831), chanteur d'opéra français ;
 George Lay (1907-19?), graveur de la Monnaie de Paris ;
 James Lay (1993-), joueur samoan de rugby à XV ;
 Janine Lay (née en 1927), dessinatrice de bande dessinée ;
 Jordan Lay (1992-), joueur samoan de rugby à XV ;
 Kenneth Lay (1942-2006), homme d'affaires américain ;
 Kirsti Lay (1988-), athlète canadienne ;
 Michelle Lay (1969-), actrice américaine de films érotiques et pornographiques ;
 Rudy Lay Arencibia (1977-), joueur et entraîneur cubain de football.

Le Lay 

 Patrick Le Lay : Président-directeur général de la chaîne de télévision française TF1, puis président du Stade rennais
 David Le Lay : coureur cycliste français
 François Le Lay : historien et écrivain français
 Boris Le Lay : blogueur et militant politique français

Pseudonyme 
 André Lay (1924-1997), écrivain français, auteur de roman policier et roman d'espionnage.

Homophone 
 Lai

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France